Осташово — название населённых пунктов в России:

 Осташово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Осташово — село в Воскресенском районе Московской области.
 Осташово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Осташово — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.